Кизинчи — река в России, протекает по Краснодарскому краю. Устье реки находится в 52 км по левому берегу реки Ходзь. Длина реки — 15 км, площадь водосборного бассейна — 52,7 км². 

Название реки имеет тюркские корни — от  — «красный» и словообразовательного суффикса «чн».

По данным государственного водного реестра России относится к Кубанскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Лаба от истока до впадения реки Чамлык. Речной бассейн реки — Кубань.

Код объекта в государственном водном реестре — 06020000712108100003618.

Примечания

Фотографии 

Бассейн Ходзи
Реки Краснодарского края